«Мексика́нский воя́ж Степа́ныча» — российская комедия 2011 года. Продолжение фильмов «Тайский вояж Степаныча» и «Испанский вояж Степаныча». Последний фильм с участием Ильи Олейникова.
Премьера на телевидении состоялась 6 мая 2012 года в 21:30 на канале РЕН-ТВ.

Сюжет 
Ваха Воркутидзе (Жан Даниэль) сбегает из тюрьмы, делает пластическую операцию и иммигрирует в Мексику, желая поработить Россию при помощи местного наркобарона Ромеро Санчеса (Борис Грачевский). Главной задачей Вахи становится убийство Степаныча и Сени. Чтобы привлечь внимание Вахи, они отправляются в Мексику под видом туристов вместе с майором внешней разведки России Еленой Павловной Шелест (Татьяна Догилева). По легенде Степаныч и майор Шелест супружеская пара, а Сеня — друг семьи.

На всю спецоперацию Степанычу и Сене выделено по одному миллиону долларов, чтобы разъярить Ваху и напасть на его след.

В ролях

Интересные факты 
 Станислав Садальский отказался сниматься в картине за предложенный гонорар, поэтому его роль играл Жан Даниэль. Такое перевоплощение было объяснено зрителям тем, что злодей сделал пластическую операцию.
 Место действия — Мексика, но место съёмок — Крым. Место взрыва автомобилей и «Вилла Елена» — Крым и Ялта.

Примечания 

Фильмы России 2012 года
Приключенческие комедии России
Кинокомедии 2012 года
Фильмы Максима Воронкова